

Botanica
 Finocchio o Finocchio selvatico, nome comune di Foeniculum vulgare, pianta erbacea mediterranea della famiglia delle Apiaceae
 Finocchietto frutti del finocchio, erroneamente considerati semi, usati come spezia in cucina.
 Finocchio marino

Geografia 
 Finocchio – frazione di Roma
 Finocchio – stazione della metropolitana di Roma nel suddetto paese
 Finocchio – località (non frazione) di San Benedetto Val di Sambro in provincia di Bologna

Espressioni gergali
 Finocchio – Termine utilizzato per indicare in modo dispregiativo una persona omosessuale di sesso maschile, simile a frocio.

Pagine correlate 

 Stephanie Finochio (n. 1971), wrestler statunitense, di origini italiane
 Finocchiona – tipico insaccato della Toscana
 Finocchino – tipico biscotto del Piemonte